Petr Knop (ur. 12 maja 1994 w Jabloncu nad Nysą) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu Ski Klub jablonec n.N.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Pétr Knop pojawił się w 11 grudnia 2010 roku, podczas zawodów Slavic Cup „Slavic Cup” w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym zajął 24. miejsce

W Pucharze Świata zadebiutował 11 stycznia 2014 w Nové Město na Moravě, gdzie zajął 72. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas przedostatniego etapu Tour de Ski w Val di Fiemme na dystansie 15 km stylem klasycznym uplasował się na 30. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Knop nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994